Oh My God est une locution anglaise qui signifie  et qui peut désigner :

Cinéma 
 , documentaire américain de Peter Rodger, sorti en 2009 ;
 , film réalisé par Tanya Wexler, sorti en 2011 ;
 , film indien réalisé par Umesh Shukla, sorti en 2012.

Musique 
 , groupe américain de rock indépendant formé en 1999 ;

Chansons 
 , chanson d'A Tribe Called Quest sortie en  ;
 , chanson de Guns N' Roses sortie le  ;
 , chanson d'Ida Maria sortie le  ;
 , chanson de Kaiser Chiefs sortie le  ;
 , chanson de Michael Franti sortie en 2011 ;
 , chanson de David Crowder Band sur l'album Give Us Rest sortie le  ;
 , chanson de Jars of Clay sur l'album Good Monsters sortie le  ;
 , chanson de Jay-Z sur l'album  sortie le  ;
 , chanson de Pink sur l'album Try This sortie le  ;
 , chanson de St. Vincent sur l'album Actor sortie le  ;
 , chanson du groupe japonais NMB48 sortie en 2011 ;
 , chanson de The Moniker.

Autres 
 , titre français de Kamisama Kazoku, manga de Yoshikazu Kuwashima et TaPari ;
 , jeu de puzzle d'arcade sorti en 1993 ;
 La particule Oh-My-God (ou OMG), un rayon cosmique d'ultra haute énergie détectée en 1991.

Crédit d'auteurs